Вазих Мухаметшинович Исхаков (; ; 7 октября 1927 — 10 января 1985) — башкирский и татарский писатель, редактор, педагог. Лауреат премии башкирского комсомола имени Г. Саляма (1984). Секретарь правления Союза писателей БАССР (1968—1973).

Биография 
Исхаков Вазих Мухаметшинович родился 7 октября 1927 года в деревне Тайняшево (ныне — Чекмагушевского района Башкири). Окончил 7 классов школы. С четырнадцати лет, оставшись без отца, погибшего в годы Великой Отечественной войны, работал конюхом. Получив специальность механика в Белебеевской сельскохозяйственной школе, водил автомашину на Резяповской машинно-тракторной станции.

После войны работал в Узбекистане на строительстве Северо-Ташкентского канала.

В 1948 году В. Исхакова призвали в армию, где он окончил военное училище. В 1958 году после демобилизации, работал литературным сотрудником в редакции газеты «Кызыл тан». В 1959—1964 годах учился в Башкирском государственном университете, одновременно работая редактором в комитете по радиовещанию и телевидению Башкортостана. После окончания университета, там же и работал преподавателем литературы.

В 1966 году В. Исхаков был заместителем главного редактора журнала «Агидель», в 1968—1973 годах — секретарем Союза писателей Башкортостана.

Творчество 
В. Исхаков начал публиковать свои первые статьи, очерки, фельетоны и небольшие рассказы в годы военной службы. Еще будучи офицером Советской Армии, служа в Кунгуре на Урале, он заинтересовался жизненным путём крупного татарского революционера-социалиста Мулланура Вахитова, занимался сбором материалов о нем и о событиях гражданской войны на Урале.

Вслед за книгой о Муллануре Вахитове (Пермь, 1958; Уфа, 1960), одна за другой увидели свет еще несколько историко-биографических книжек — очерков и повестей В. Исхакова — «Хусаин Мавлютов» (1961), «Мальчик из Кунгура» (1967). Для сбора фактического материала все своё свободное время В.Исхаков изучал архивные документы в архивах Москвы, Уфы, Казани, Перми, переписывался и встречался с участниками исторических событий. События бурных лет революции и гражданской войны легли в основу повестей «Сын родины» (1965), «Сестра комиссара» (1966), «Джигит с Камы» (1966).

В конце 60-х — 70-е годов опубликовал очерки и рассказы о героях гражданской и Великой Отечественной войны — о Хусаине Мавлютове, Шагите Худайбердине, революционере Петре Зенцове, дипломате Кариме Хакимове, Мусе Джалиле и о других участниках исторических событий того периода.

Им были написаны романы «Сабли обнаженные» (1968), «Дубы умирают стоя»(1971), «Бахтизин» (1974, 1982, 1987). Дилогия о жизни и боевом пути Ахтяма Бахтизина стала наиболее значительным произведением В. Исхакова.

Герой повести «Здравствуй, генерал» (1977, 1985) — уроженец Башкортостана генерал-лейтенант Якуб Чанышев. Книга о Петре Зенцове «Подснежник — цветок весенний» вышла в свет в 1983.

Сочинения Вазиха Исхакова проложили в башкирской литературе новую линию историко-документальной прозы.

Писал Исхаков Вазих Мухаметшинович также повести и рассказы о современной ему жизни: «Ива, посаженная отцом» (1969), «Летнее испытание» (1970), «Следы колес» (1975), «Волны ударяются о берег» (1978), «Долг памяти» (1985), «Эхо молодости» (1985), «Алый платок Фазилы» (1981, 2012). 

Книги В.Исхакова издавались на башкирском, татарском и русском языках, часть книг — на украинском, казахском, киргизском, чувашском, якутском языках. 

Исхаков Вазих Мухаметшинович скончался 10 января 1985 года в Уфе.

Награды и звания 
 Заслуженный работник культуры Башкирской АССР
 Премия имени Галимова Саляма

Память 
 В селе Чекмагушево и в родном селе Тайняшево в его честь названы улицы.
 На доме в г. Уфе, где он жил последние годы, установлена мемориальная доска.
 В музее школы в селе Тайняшево действует экспозизия, посвященная его жизни и творчеству.

Основные произведения 

 Мулланур Вахитов. — Пермь: Кн. изд-во, 1958. — 56 с.
 Сестра комиссара. — М.: Сов. Россия, 1974. — 128 с.
 Сабли обнаженные. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1971. — 206с.
 Хусаин Мавлютов. — Пермь, 1961. — 36 с
 Алый платок Фазили. — Уфа: Башкнигоиздат, 1981. — 260 с.
 Бахтизин. — Уфа, 1987. — 368 с.
 Бахтизин. — Уфа: Башкнигоиздат, 1974. — 408 с.
 Волны ударяются о берег. — Уфа: Башкнигоиздат, 1985. — 268 с.
 Имена незабываемые: повести. — Уфа: Башкнигоиздат, 1990. — 198 с.
 Летнее испытание. — Уфа: Башкниго-издат, 1970. — 52 с
 Напевы молодости. — Уфа: Баш-книгоиздат, 1985. — 268 с.
 Плакучая ива. — Уфа: Башкнигоиздат, 1969. — 200с.
 Подснежник — цветок весны. — Уфа: Башкнигоиздат, 1983. — 272с.
 Рассказ о революционере. — Уфа: Башкнигоиздат, 1960. — 104 с.
 Сабли обнаженные. — Уфа: Башкнигоиздат, 1968. — 208 с.
 Сестра комиссара. — Уфа: Башкнигоиздат, 1968. — 208 с.
 Следы колес. — Уфа: Башкнигоиздат,1975. — 152 с.
 Эхо времени. — Уфа: Башкнигоиздат, 1986. — 340 с.

Литература 
 Баимов Р., Нуҡмаҡтар оло юлға илmә, «Агиҙел», 1967, № 2
 Гайнуллин М., Хусаинов Г. Б.. Писатели Советской Башкирии. Биобиблиографический справочник, Уфа, 1969.
 Вазих Исхаков //Тулпар. — 2000. — № 5. — б.20.
 Гайнуллин М. Ф. Писатели Советской Башкирии: биобиблиографический справочник /М. Ф. Гайнуллин, Г. Б. Хусаинов. — Уфа: Башк. кн. изд., 1977. — с. 188.
 Гэйнуллин М. Башкорт Совет языусылары: библиографик белешмэ /М. Ф. Гэйнуллин, Г. Б. Хосэинов. — Офо: Башк. кит. нэшр., 1967. — б. 198.
 Зарипов Н. Т. Следопыт героев: на башк. яз.// Агидель. — 1977. — № 10.
 Набиев Р. Герой революции: на тат. Яз.// Казан утлары. — 1983. — № 3.

Примечания

Ссылки 
 http://kuglib.ru/load/interesnoe/literaturnye_imena/vazikh_iskhakov_izvestnyj_bashkirskij_pisatel_k_85_letiju_so_dnja_rozhdenija/10-1-0-969
 

Башкирские писатели
Татарские писатели
Выпускники Башкирского государственного университета
Лауреаты Республиканской премии имени Г. Саляма